Биг Крик има више значења:
 Биг Крик (Западна Вирџинија)
 Биг Крик (Калифорнија)
 Биг Крик (Мисисипи)